Australia
 New Brighton – cittadina del Nuovo Galles del Sud
 Nuova Zelanda
 New Brighton – sobborgo della città di Christchurch, Isola del Sud
 Regno Unito
 New Brighton – località di Wirral, Merseyside
 Stati Uniti d'America
 New Brighton – città della Contea di Ramsey, Minnesota
 New Brighton – quartiere di Staten Island, New York
 New Brighton – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania